Línea 158 puede referirse a:

 Línea 158 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 158 de ómnibus de Montevideo.